Kcynia (plaats), plaats in Polen
 Kcynia (gemeente), gemeente in Polen